Az Úrvalsdeild 1976-os szezonja volt a bajnokság hatvanötödik kiírása. A bajnokságban már 9 csapat vett részt, a győztes a Valur lett. Ez volt a klub tizennegyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1976

1976
Izland 1